Sinope bezeichnet:
 eine antike Stadt am Schwarzen Meer, heute Sinop
 Titularbistum Sinope, ein Titularbistum
 Sinope (Mythologie), eine Nymphe
 Sinope (Mond), Mond des Planeten Jupiter
 Sinope (Fluss), Fluss auf der französischen Halbinsel Cotentin